Dexter může být:

 latinsky:pravý, pravá, pravé (napravo, vpravo)

křestní jméno
 Dexter Gordon – americký saxofonista
 Dexter Holland - Americký zpěvák skupiny Offspring
 Dexter Morgan – fiktivní postava ze série knih od autora Jeffa Lindsaye; hlavní postava v seriálu Dexter ztvárněná hercem Michael C. Hallem

příjmení osob
 Bernie Dexter – americká modelka
 Brad Dexter – americký herec a producent
 Colin Dexter – anglický spisovatel

v kultuře
 Dexter (seriál) – americký televizní seriál

jiný význam
 Dexter (plemeno skotu) – irský miniaturní skot černé barvy
 Dexter (značka) – značka golfové obuvi

Externí odkazy